José María Echevarría ist der Name folgender Personen:

* José María Echevarría (Fußballspieler) (1920–1966), spanischer Fußballtorhüter 
 José María Echevarría (Sportfunktionär) (1932–2021), spanischer Sportfunktionär